Die Nationaldivision 1958/59 war die 45. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 6. Mal die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1959
Fußballsaison 1958/59